Cette page a vocation à recenser tous les écrivains antiques ayant écrit en grec ancien dont le nom ou les écrits nous sont parvenus.

Tableau des auteurs 
Avertissement pour le tableau : 
 Les dates sont le plus souvent approximatives. Pour pouvoir trier le tableau n'ont pas été mis les v. (vers), ap. (après) ou av.(avant). Pour des renseignements plus exacts consulter l'article consacré à l'auteur.
 Localisation : où l'auteur a écrit (et non où il est né)
 Des auteurs ont pu écrire dans plusieurs genres. Seul le plus important est noté ici.
 État porte sur les œuvres. P = perdue et il ne reste rien ; F = il reste des fragments ; C=Conservée, une œuvre au moins nous est parvenue dans son intégralité (même si 90% de la production de l'auteur est perdue)

grec
liste